1-я параллель северной широты — широта, которая равна 1 градусу севернее экватора Земли. Она пересекает Африку, Индийский океан, Тихий океан, Южную Америку, Атлантический океан и Юго-Восточную Азию.

На этой широте Солнце видно в течение 12 часов 11 минут в течение летнего солнцестояния и 12 часов 4 минуты во время зимнего солнцестояния.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 1-я параллель северной широты проходит через:

См. также 
 Экватор
 3-я параллель северной широты

Примечания 

Широта